La Submersion du Japon, un roman japonais écrit par Sakyō Komatsu en 1973 ;
 La Submersion du Japon, un film japonais réalisé par Shirō Moritani, sorti en 1973 et adapté du roman.